Ройалтон (город, Миннесота) — город в округах Моррисон, Бентон, штат Миннесота, США.
 Ройалтон (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.